Le Pavillon de l'Horloge du Louvre est une œuvre de l'architecte Jacques Lemercier construite à partir de 1639.
 Le Pavillon de l'Horloge des Tuileries est une œuvre des architectes Philibert Delorme et Jean Bullant construite à partir de 1567.